Мильгуново — название населённых пунктов в России:
 Мильгуново — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Мильгуново — упразднённый в 2007 году посёлок в Ичалковском районе Республики Мордовия.